Трусо:

 Трусо — торгово-ремесленный центр викингов в земле пруссов.
 Трусо — перевал на границе Северной Осетии и Грузии.